Antiguo egipcio puede referirse a:
 la lengua egipcia antigua;
 una persona del Antiguo Egipto.